Amerikai Egyesült Államok
Beaumont, város Kalifornia államban
Beaumont, város Kansas államban
Beaumont, város Ohio államban
Beaumont, város Texas államban
Beaumont, város Wisconsin államban
 Belgium
Beaumont, település Belgiumban
 Franciaország
Beaumont, település Corrèze megyében
Beaumont, település Gers megyében 
Beaumont, település Haute-Loire megyében
Beaumont, település Haute-Savoie megyében
Beaumont, település Meurthe-et-Moselle megyében
Beaumont, település Puy-de-Dôme megyében
Beaumont, település Yonne megyében